Lengola peut désigner :
les Lengola, un peuple de la République démocratique du Congo
le lengola, leur langue